Bajang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bajang (administrativ by i Indonesien, lat -7,91, long 111,50), Jawa Timur, 
 Desa Bajang (administrativ by i Indonesien, lat -7,46, long 112,01), Jawa Timur, 
 Desa Bajang (administrativ by i Indonesien, lat -7,91, long 111,49), Jawa Timur, 
 Desa Bajang (administrativ by i Indonesien, lat -7,92, long 111,49), Jawa Timur, 
 Desa Bajang (administrativ by i Indonesien, lat -7,96, long 111,46), Jawa Timur, 
 Kelurahan Bajang, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Bajang (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 113,58), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar